Таргама́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Таргамадзе, Георгий (род. 1973) — грузинский политик и журналист, лидер «Христианско-демократического движения».
 Таргамадзе, Гиви (род. 1968) — глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности, член партии «Единое национальное движение».
 Таргамадзе, Давид (род. 1989) — грузинский футболист, полузащитник мариупольского «Ильичёвеца», права на игрока принадлежат донецкому «Шахтёру».
 Таргамадзе, Каха — министр внутренних дел Грузии (1994—2001), в ноябре 2001 года подавший в отставку после масштабных акций протеста в Тбилиси, вызванных действиями сотрудников министерства государственной безопасности, предпринявших попытку изъять финансовую документацию независимой телекомпании «Рустави-2», гражданин России с 2005 года.